Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1977, die sechzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 13. und 24. März 1977 in Lima, Peru statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der zum ersten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Es war seit 1962 und sechs Meisterschaften in Folge wieder das erste Mal, dass eine andere Mannschaft als Brasilien den Titel gewann.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu acht Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt wurden 28 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1977. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da mit Ecuador, Kolumbien und Paraguay drei Mannschaften punktgleich waren, entschied in diesem Fall das Korbverhältnis.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1977 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Lima
Basketballveranstaltung 1977
Südamerikameisterschaft der Damen 1977